Змагання з одиночного фігурного катання серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 16 та 17 лютого.

Призери

Рекорди 
Перед початком турніру світові рекорди були такими:

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Коротка програма 
Коротка програма відбулась 16 лютого.

Довільна програма 
Довільна програма відбулась 17 лютого.

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Посилання 
 Фігурне катання на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті ISU